Демократична партія — назва партій у багатьох країнах:
 Демократична партія у США
 Демократична партія в Албанії
 Демократична партія в Андоррі
 Демократична партія в Болгарії
 Демократична партія в Ботсвані
 Демократична партія в Італії
 Демократична партія на Кіпрі
 Демократична партія в Люксембургу
 Демократична партія в Молдові
 Демократична партія в Португалії
 Демократична партія в Росії
 Демократична партія в Сербії
 Демократична партія в Україні
 Демократична партія в Японії

Див. також 
 Українська демократична партія
 Демократична партія
 Югославська демократична партія
 Вільна демократична партія
 Соціал-демократична партія
 Ліберально-демократична партія